Кртова може да се односи на:

 Кртова (Лукавац), насеље у општини Лукавац, Федерација БиХ, БиХ
 Кртова (Петрово), насеље у општини Петрово, Република Српска, БиХ